Mysl (russ.: Gedanke) ist Namensbestandteil von Presseorganen
 Kijewskaja mysl, Kiew
 Russkaja Mysl, russischsprachige Publikation in der europäischen Diaspora

 -mysl ist Wortbestandteil in slawischen Orts- und Personennamen